Славковичи — название населённых пунктов:

 Славковичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Славковичи — село в Порховском районе Псковской области России.